Rosso Brasile (Rouge Brésil) – romanzo di Jean-Christophe Rufin
Rouge Brésil – miniserie televisiva francese del 2012